Die Malaysia Super Series 2008 waren das Eröffnungsturnier der BWF Super Series 2008 in Badminton. Es wurde in Kuala Lumpur, der Hauptstadt Malaysias vom 15. Januar bis zum 20. Januar 2008 ausgetragen.

Absenzen 
Trotz der Olympischen Spiele in Peking 2008 gab es doch ein paar recht prominente Abwesende oder Ausfälle. Unter ihnen waren Lin Dan (BWF 1) aus China und Boonsak Ponsana aus Thailand (BWF 11). Peter Gade aus Dänemark verteidigte seinen Titel von 2007 nicht, da er für seine kranke Familie sorgen wollte. Xie Xingfang, die chinesische Weltnummer Eins, musste das Turnier beenden, nachdem sie sich bei einem Sturz im Hotel verletzt hatte.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Lee Chong Wei
  Bao Chunlai
  Chen Hong
  Peter Gade
  Sony Dwi Kuncoro
  Taufik Hidayat
  Kenneth Jonassen
  Chen Yu

Qualifikation  
  Kuan Beng Hong -  Tommy Sugiarto: 21-16 / 22-24 / 21-13
  Eric Pang -  Nicholas Kidd: 21-13 / 21-5
  Alamsyah Yunus -  Bobby Milroy: 21-17 / 21-14
  John Moody -  Eric Go: 21-19 / 21-16
  Hsieh Yu-hsing -  Chong Wei Feng: 21-14 / 11-21 / 21-19
  Jürgen Koch -  Chan Kwong Beng: 24-22 / 21-14
  Nguyễn Tiến Minh -  Chetan Anand: 16-21 / 22-20 / 21-12
  Arvind Bhat -  Roman Spitko: 21-15 / 21-12
  Kuan Beng Hong -  Carl Baxter: 8-21 / 21-10 / 21-15
  Eric Pang -  Rajiv Ouseph: 21-19 / 21-10
  Lu Yi -  Alamsyah Yunus: 21-15 / 21-13
  Tan Chun Seang -  John Moody: 19-21 / 24-22 / 21-11
  Hsieh Yu-hsing -  Scott Evans: 21-14 / 21-14
  Shon Seung-mo -  Jürgen Koch: 21-14 / 21-11
  Nguyễn Tiến Minh -  Poompat Sapkulchananart: 21-18 / 21-7
  Arvind Bhat -  Mohamad Arif Ab Latif Arif: 21-19 / 21-10
  Eric Pang -  Kuan Beng Hong: 17-21 / 21-18 / 21-15
  Tan Chun Seang -  Lu Yi: 21-13 / 18-21 / 21-10
  Shon Seung-mo -  Hsieh Yu-hsing: 21-14 / 21-11
  Nguyễn Tiến Minh -  Arvind Bhat: 21-10 / 22-20

Hauptrunde

Dameneinzel

Setzliste 
  Xie Xingfang
  Zhang Ning
  Zhu Lin
  Lu Lan
  Pi Hongyan
  Wang Chen
  Xu Huaiwen
  Wong Mew Choo

Qualifikation  
  Lydia Cheah Li Ya -  Shruti Kurien: 21-7 / 21-19
  Anu Nieminen -  Charmaine Reid: 21-15 / 21-17
  Jang Soo-young -  Ekaterina Ananina: 18-21 / 22-20 / 21-13
  Lee Yun-hwa -  Eva Lee: 21-12 / 21-4
  Pia Zebadiah -  Sutheaswari Mudukasan: 22-20 / 24-26 / 21-16
  Xing Aiying -  Susan Egelstaff: 21-18 / 18-21 / 22-20
  Soratja Chansrisukot -  Chang Hsin-yun: 21-16 / 18-21 / 21-12
  Jeanine Cicognini -  Jwala Gutta: 21-15 / 21-17
  Lydia Cheah Li Ya -  Tee Jing Yi: 21-19 / 21-8
  Larisa Griga -  Anu Nieminen: 22-20 / 10-21 / 21-14
  Adriyanti Firdasari -  Jang Soo-young: 21-13 / 21-14
  Anita Raj Kaur -  Lee Yun-hwa: 21-17 / 21-13
  Pia Zebadiah -  Kamila Augustyn: 21-18 / 21-13
  Salakjit Ponsana -  Xing Aiying: 21-9 / 17-21 / 21-13
  Elizabeth Cann -  Soratja Chansrisukot: 21-19 / 21-15
  Jeanine Cicognini -  Weny Rasidi: 21-15 / 21-16
  Lydia Cheah Li Ya -  Larisa Griga: 21-16 / 21-10
  Anita Raj Kaur -  Adriyanti Firdasari: 16-21 / 25-23 / 21-19
  Pia Zebadiah -  Salakjit Ponsana: 21-17 / 21-13
  Jeanine Cicognini -  Elizabeth Cann: 21-17 / 21-9

Hauptrunde

Herrendoppel

Setzliste 
  Koo Kien Keat / Tan Boon Heong
  Markis Kido / Hendra Setiawan
  Cai Yun / Fu Haifeng
  Candra Wijaya /  Tony Gunawan
  Choong Tan Fook / Lee Wan Wah
  Jung Jae-sung / Lee Yong-dae
  Jens Eriksen / Martin Lundgaard Hansen
  Lee Jae-jin / Hwang Ji-man

Qualifikation  
  Lim Khim Wah /  Mak Hee Chun -  Mohamad Arif Ab Latif Arif /  Vountus Indra Mawan: 15-21 / 21-12 / 21-10
  Chen Hung-ling /  Lin Yen-jui -  Anthony Clark /  Chris Adcock: 22-20 / 13-21 / 21-7
  Hong Chieng Hun /  Ng Kean Kok -  Chan Peng Soon /  Hun Pin Chang: 21-12 / 21-23 / 21-14
  Ko Sung-hyun /  Kwon Yi-goo -  Chung Chiat Khoo /  Razif Abdul Latif: 21-16 / 14-21 / 21-12
  Cho Gun-woo /  Yoo Yeon-seong -  Kam Chung Kuan /  Teo Kok Siang: 21-3 / 21-12
  Lim Khim Wah /  Mak Hee Chun -  Kok Leong Au /  Ying Jin Goh: 21-4 / 21-4
  Hoon Thien How /  Tan Wee Kiong -  Chen Hung-ling /  Lin Yen-jui: 21-11 / 21-16
  Robert Blair /  David Lindley -  Hong Chieng Hun /  Ng Kean Kok: 21-16 / 21-11
  Chan Chong Ming /  Chew Choon Eng -  Mohammad Ahsan /  Bona Septano: 17-21 / 21-19 / 21-12
  Ko Sung-hyun /  Kwon Yi-goo -  Mohd Nazree Latifi /  Muhammad Hafiz Hashim: 21-11 / 21-8
  Robert Adcock /  Robin Middleton -  Jürgen Koch /  Peter Zauner: 21-17 / 21-15
  Cho Gun-woo /  Yoo Yeon-seong -  Lim Khim Wah /  Mak Hee Chun: 21-12 / 21-19
  Hoon Thien How /  Tan Wee Kiong -  Goh V Shem /  Ong Jian Guo: 21-18 / 21-14
  Chan Chong Ming /  Chew Choon Eng -  Robert Blair /  David Lindley: 21-14 / 21-13
  Robert Adcock /  Robin Middleton -  Ko Sung-hyun /  Kwon Yi-goo: 21-19 / 23-21

Hauptrunde

Damendoppel

Setzliste 
  Zhang Yawen / Wei Yili
  Yang Wei / Zhang Jiewen
  Lee Kyung-won / Lee Hyo-jung
  Du Jing / Yu Yang
  Chien Yu-chin / Cheng Wen-hsing
  Kumiko Ogura / Reiko Shiota
  Gail Emms / Donna Kellogg
  Liliyana Natsir / Vita Marissa

Qualifikation  
  Fong Chew Yen /  Mooi Hing Yau -  Nitya Krishinda Maheswari /  Lita Nurlita: 21-14 / 21-14
  Lim Yin Loo /  Marylen Poau Leng Ng -  Eva Lee /  Mesinee Mangkalakiri: 21-4 / 21-17
  Ooi Yu Hang /  Woon Khe Wei -  Vivian Hoo Kah Mun /  Sannatasah Saniru: 21-18 / 21-13
  Gabrielle Adcock /  Imogen Bankier -  Tee Jing Yi /  Lydia Cheah Li Ya: 21-10 / 18-21 / 21-12
  Chau Hoi Wah /  Louisa Koon Wai Chee -  Amelia Alicia Anscelly /  Chong Sook Chin: 21-15 / 18-21 / 21-10
  Chang Hsin-yun /  Hung Shih Chieh -  Saina Nehwal /  Anna Rice: 21-19 / 19-21 / 21-13
  Goh Liu Ying /  Ng Hui Lin -  Shendy Puspa Irawati /  Meiliana Jauhari: 13-21 / 21-16 / 21-16
  Fong Chew Yen /  Mooi Hing Yau -  Ang Li Peng /  Chor Hooi Yee: 21-9 / 21-16
  Ooi Yu Hang /  Woon Khe Wei -  Lim Yin Loo /  Marylen Poau Leng Ng: 21-17 / 21-11
  Chau Hoi Wah /  Louisa Koon Wai Chee -  Gabrielle Adcock /  Imogen Bankier: 21-16 / 21-19
  Goh Liu Ying /  Ng Hui Lin -  Chang Hsin-yun /  Hung Shih Chieh: 21-10 / 21-9

Hauptrunde

Mixeddoppel

Setzliste 
  Zheng Bo / Gao Ling
  Nova Widianto / Liliyana Natsir
  Xie Zhongbo / Zhang Yawen
  Flandy Limpele / Vita Marissa
  Nathan Robertson / Gail Emms
  He Hanbin / Yu Yang
  Thomas Laybourn / Kamilla Rytter Juhl
  Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam

Qualifikation  
  Yoo Yeon-seong /  Kim Min-jung -  Lim Khim Wah /  Ng Hui Lin: 21-12 / 25-23
  Chris Adcock /  Gabrielle Adcock -  Michael Fuchs /  Carina Mette: 21-13 / 21-19
  Chan Peng Soon /  Goh Liu Ying -  Yohan Hadikusumo Wiratama /  Chau Hoi Wah: 21-10 / 21-15
  Tadashi Ohtsuka /  Satoko Suetsuna -  Hwang Ji-man /  Lee Kyung-won: 15-21 / 21-17 / 21-18
  Robert Blair /  Imogen Bankier -  Ong Jian Guo /  Marylen Poau Leng Ng: 21-10 / 21-19
  Yoo Yeon-seong /  Kim Min-jung -  Kwon Yi-goo /  Ha Jung-eun: 21-18 / 21-16
  Anders Kristiansen /  Lena Frier Kristiansen -  Ying Jin Goh /  Ooi Sock Ai: 21-17 / 19-21 / 21-8
  Robin Middleton /  Jenny Wallwork -  Chris Adcock /  Gabrielle Adcock: 21-14 / 21-9
  Tsai Chia-hsin /  Cheng Shao-chieh -  Chan Peng Soon /  Goh Liu Ying: 18-21 / 21-12 / 21-16
  Mohd Lutfi Zaim Abdul Khalid /  Lim Yin Loo -  Teo Kok Siang /  Sannatasah Saniru: 21-13 / 21-17
  Tadashi Ohtsuka /  Satoko Suetsuna -  Hun Pin Chang /  Amelia Alicia Anscelly: 22-20 / 19-21 / 21-14
  Razif Abdul Latif /  Chong Sook Chin -  Kam Chung Kuan /  Vivian Hoo Kah Mun: 21-18 / 21-13
  Robert Blair /  Imogen Bankier -  Yoo Yeon-seong /  Kim Min-jung: 19-21 / 21-11 / 21-13
  Robin Middleton /  Jenny Wallwork -  Anders Kristiansen /  Lena Frier Kristiansen: 22-20 / 13-21 / 21-12
  Tsai Chia-hsin /  Cheng Shao-chieh -  Mohd Lutfi Zaim Abdul Khalid /  Lim Yin Loo: 21-12 / 21-16
  Razif Abdul Latif /  Chong Sook Chin -  Tadashi Ohtsuka /  Satoko Suetsuna: 21-14 / 21-12

Hauptrunde 
  Jens Eriksen /  Helle Nielsen -  Tan Wee Kiong /  Woon Khe Wei: 21-16 / 21-11
  David Lindley /  Suzanne Rayappan -  Muhammad Rizal /  Greysia Polii: 22-20 / 21-6
  He Hanbin /  Yu Yang -  Keita Masuda /  Miyuki Maeda: 23-25 / 21-11 / 21-13
  Songphon Anugritayawon /  Kunchala Voravichitchaikul -  Anthony Clark /  Donna Kellogg: 21-17 / 12-21 / 21-15
  Joachim Fischer Nielsen /  Britta Andersen -  Flandy Limpele /  Vita Marissa: 21-12 / 21-15
  Robert Blair /  Imogen Bankier -  Han Sang-hoon /  Hwang Yu-mi: 21-19 / 21-11
  Sudket Prapakamol /  Saralee Thungthongkam -  Robin Middleton /  Jenny Wallwork: 21-11 / 22-20
  Razif Abdul Latif /  Chong Sook Chin -  Howard Bach /  Eva Lee: 14-21 / 21-18 / 30-29
  Vitaliy Durkin /  Valeria Sorokina -  Kennevic Asuncion /  Kennie Asuncion: 15-21 / 21-13 / 21-11
  Nathan Robertson /  Gail Emms -  Alexander Nikolajenko /  Nina Vislova: 21-9 / 21-16
  Kristof Hopp /  Birgit Overzier -  Devin Lahardi Fitriawan /  Lita Nurlita: 21-12 / 21-15
  Xu Chen /  Zhao Tingting -  Chen Hung-ling /  Chou Chia-chi: 21-15 / 21-13
  Lee Yong-dae /  Lee Hyo-jung -  Hsieh Yu-hsing /  Chien Yu-chin: 21-9 / 21-8
  Thomas Laybourn /  Kamilla Rytter Juhl -  Tsai Chia-hsin /  Cheng Shao-chieh: 21-11 / 21-14
  Ingo Kindervater /  Kathrin Piotrowski -  Hendri Kurniawan Saputra /  Li Yujia: 21-13 / 21-17
  Nova Widianto /  Liliyana Natsir -  Fang Chieh-min /  Cheng Wen-hsing: 18-21 / 21-19 / 21-16
  Jens Eriksen /  Helle Nielsen -  David Lindley /  Suzanne Rayappan: 21-16 / 20-22 / 21-17
  He Hanbin /  Yu Yang -  Songphon Anugritayawon /  Kunchala Voravichitchaikul: 21-4 / 21-10
  Joachim Fischer Nielsen /  Britta Andersen -  Robert Blair /  Imogen Bankier: 21-18 / 21-13
  Sudket Prapakamol /  Saralee Thungthongkam -  Razif Abdul Latif /  Chong Sook Chin: 21-18 / 21-16
  Nathan Robertson /  Gail Emms -  Vitaliy Durkin /  Valeria Sorokina: 21-19 / 21-18
  Kristof Hopp /  Birgit Overzier -  Xu Chen /  Zhao Tingting: 23-21 / 21-15
  Lee Yong-dae /  Lee Hyo-jung -  Thomas Laybourn /  Kamilla Rytter Juhl: 21-15 / 20-22 / 21-19
  Nova Widianto /  Liliyana Natsir -  Ingo Kindervater /  Kathrin Piotrowski: 21-11 / 21-23 / 21-9

Endrunde

Weblinks 
 Offizielle Website
 Tournamentsoftware.com: 2008 Malaysia Super Series

2008
BWF Super Series 2008